Fuzhou (Fujian), de hoofdstad van de oostelijke provincie Fujian
Fuzhou (Jiangxi), een stadsprefectuur in Jiangxi